Bardócz Lajos (1832–1898) jogász, természettudományi író
 Bardócz Lajos (1936) grafikus